Stafford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stafford Township (DeKalb County, Indiana)
 Stafford Township (Greene County, Indiana)
 Stafford Township (Kansas)
 Stafford Township (Minnesota)
 Stafford Township (New Jersey)
 Stafford Township (North Dakota)